Torture () — двенадцатый студийный альбом американской брутал дэт-метал-группы Cannibal Corpse, выпущен 13 марта 2012 года на лейбле Metal Blade Records.

Об альбоме 
Запись диска проходила в американских студиях — Mana Recording Studio, Сент-Питерсберг, Флорида и Sonic Ranch, Торнильо, Техас. Спродюсировал альбом Эрик Рутан. Обложку диска оформил Винсент Лок, он работал и над предыдущими альбомами группы.

Альбом Torture занял тридцать седьмую строчку в шведском чарте.

По мнению обозревателя сайта About.com Маркуса Джервиса: «''Одно можно сказать точно, у всех, и у верных поклонников группы и у недоброжелателей есть сформировавшееся мнение о группе — оно не изменится ни на йоту. В новом альбоме Cannibal Corpse есть всё, что должно там быть — остальное ваше дело».

Список композиций

Участники записи 
 Джордж «Corpsegrinder» Фишер — вокал
 Пэт О'Брайэн — гитара
 Роб Барретт — гитара
 Алекс Уэбстер — бас-гитара
 Пол Мазуркевич — ударные

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома 
 Torture на discogs.com 

Альбомы Cannibal Corpse
Альбомы Metal Blade Records